Der Begriff Dromas steht für

 einen Jagdhund des griechischen Heros Aktaion
 eine Vogelgattung, siehe Reiherläufer
 einen antiken griechischen Ringgraveur, siehe Dromas (Ringgraveur)